Wheeler Peak (Alaska)
Wheeler Peak (Californië)
Wheeler Peak (Nevada)
Wheeler Peak (New Mexico)